

Architecture et lieux 
La pagode est un lieu de culte bouddhiste. Elle donne son nom à plusieurs lieux à travers le monde :
 la Pagode Minh Thành à Pleiku au Viêt Nam
 le Temple de Sûrya (Inde), dit aussi « Pagode noire »
 Purî (Inde), dit aussi « Pagode blanche »
 Rocher d'Or (Birmanie), dit aussi « Pagode de Kyaiktiyo »
 la Pagode de Vincennes à Paris
 la Maison de Loo à Paris dite « Pagode rouge »
 un cinéma parisien La Pagode.
 le quartier des pagodes, surnom du Mutsaard, quartier de Bruxelles.
 l'Athénée des Pagodes, école de ce quartier.

Musique 
 un genre musical brésilien chanté, basé sur la samba : le pagode.
Pagoda, groupe de rock américain.

Autres 
 une pagode : monnaie d'or, en usage en Inde du temps des dynasties, par exemple au royaume de Vijayanagara et dans les Établissements français de l'Inde.
 un modèle de voiture, la Mercedes-Benz Pagode.
 une attraction du parc Efteling: Pagode
 un petit garage à bateau très typique des Alpes et du lac d'Annecy.